Гастон Рейфф (Gaston Étienne Ghislaine Reiff) — бельгийский легкоатлет, который специализировался в беге на средние и длинные дистанции. Олимпийский чемпион 1948 года в беге на 5000 метров с олимпийским рекордом — 14.17,60. Бронзовый призёр чемпионата Европы 1950 года на дистанции 1500 метров — 14.26,2. Экс-рекордсмен мира на дистанции 3000 метров с результатом 7.58,80. Является первым олимпийским чемпионом Бельгии в лёгкой атлетике. За годы выступлений установил 26 национальных и три мировых рекорда. Также выступал на Олимпиаде 1952 года в беге на 5000 метров. В забеге 1 — 14.23,8 (3 место), но в финале не смог закончить дистанцию. Трёхкратный чемпион Бельгии на дистанции 1500 метров.

В честь легкоатлета названы улица и стадион в его родном городе Брен-л’Аллё.

Примечания

Ссылки 
 A Breathtaking finish between Emil Zátopek and Gaston Reiff in the 5,000m — London 1948 Olympics

Бегуны на средние дистанции Бельгии
Бегуны на длинные дистанции Бельгии
Олимпийские чемпионы от Бельгии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1948 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1948 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1952 года